Zofia Glücksburg (1914–2001) – księżniczka Grecji i Danii, córka Andrzeja.

 Zofia Glücksburg (ur. 1938) – księżniczka Grecji i Danii, córka Pawła, króla Grecji, królowa Hiszpanii jako żona Jana Karola I.

Strony ujednoznaczniające